Сан Антонио де лос Рејес има више значења:

 Сан Антонио де лос Рејес (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Антонио де лос Рејес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику